Печо́ра (а также производные Печорский, Печорское, Печоры) — топоним:

Гидроним 
 Печора — река на севере Европейской части России.
 Печорское море — часть Баренцева моря.

Населённые пункты 
 Печора — город в Республике Коми.
 Печора — муниципальный район в Республике Коми.
 Печора — городское поселение в муниципальном районе Печора Республики Коми.

 Печоры — город в Псковской области.
 Печоры — городское поселение в Печорском районе Псковской области.

Этноним 
 Печора (Печёра) — древнее племя, обитавшее в бассейне реки Печоры.
 Печорцы — этнографическая группа коми.

Прочее 
 Печора — крупная золотодобывающая артель, действовавшая в Коми АССР до 1987 года.
 С-125 «Печора» — зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия.
 Печора — полигон в Республике Коми, для падения ступеней твердотопливных ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк»
 Печора — аэропорт в Республике Коми.
 Печоры-Псковские — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Печоры Псковской области.

См. также 
 Печорский район (Псковская область)
 
 Пичора
 Печорин